Viikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Viikarinsaari, ö, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Viikari (ö i Finland), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar